Tim Cuddihy, nacido el 21 de mayo de 1987 en la localidad australiana de Toowoomba, es un deportista que compite en la disciplina de tiro con arco. Representó a su país en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, alzándose con la medalla de bronce.

Deportistas de Australia
Medallistas olímpicos de bronce de Australia